Jesús Manuel Nieves "Jhay" Cortez (Río Piedras, 9 de abril de 1993), mais conhecido por Jhay Cortez, é um cantor e compositor porto-riquenho.

Cantores de Porto Rico
Compositores de Porto Rico